Surro – montagna del Pakistan () nello stato del Belucistan
 Leonardo Surro – dirigente sportivo ed ex-calciatore italiano